Dune, Dúné eller Düne kan syfta på:

 Duneskatten – ett skattfynd från medeltiden, påträffat vid dikesgrävning 1881 på gården Dune i Dalhems socken

Frank Herberts Dune
 Dune (franchise) – en science fictionfranchise av Frank Herbert
 Dune (film, 1984) – en film från 1984 i regi av David Lynch
 Dune (film, 2021) – en film från 2021 i regi av Denis Villeneuve
 Dune (miniserie) – en miniserie baserad på den första boken
 Dune (datorspel) – flera datorspel baserade på böckerna
 Dune (brädspel) – ett brädspel baserat på den första boken

Musik
 Dune (musikgrupp) – en tysk musikgrupp
 Dune (musikalbum) – ett album av gruppen
 DUNE – ett album av L'arc~en~ciel
 Dúné – ett danskt rockmusilrockband bildat 2001

Geografi

Storbritannien 

 Dun (ö), Skottland,

Sverige

 Dune, Gotland – en by och före detta järnvägsstation på Gotland

Tyskland 

 Düne – ö i Schleswig-Holstein, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar